BK Krnjesavac je boćarski klub iz Metkovića.

Vidi još
Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj
Krnjesavac
Šport u Metkoviću